Subtropisk, kan avse:

Subtropiskt klimat – efter tropiska klimatzonen räknat från ekvatorn
Subtropisk konvergens – en ansamling och nedpressning av ytvatten
Subtropisk regnskog – en regnskog med varierande klimat och mindre fuktighet än i den tropiska regnskogen